O termo Union College pode se referir a três universidades dos Estados Unidos da América:

 Union College (Kentucky)
 Union College (Nebraska)
 Union College (Nova York)

Desambiguação